DHA pode representar:

 Ácido docosa-hexaenoico
 Doença hepática alcoólica
 Di-hidroxiacetona — monossacarídeo usado em cosméticos

Desambiguações de siglas